Baranyi Norbert (Hatvan, 1982. november 5. –), fotográfus.

Élete 

1982-ben született Hatvanban, jelenleg a Heves megyei Heréden él családjával. Édesapját fiatalon elvesztette. Tanulmányait a herédi Általános Iskolában kezdte, majd az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatta. A gimnázium után elvégzett egy szoftverüzemeltetői tanfolyamot, majd beiratkozott a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karára, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Később a Verebély László Elektrotechnikumban további szakmai ismereteket szerzett.

Főbb témái 

Alapvetően a természetfotózás érdekli. Állatok, növények, színek, formák és hangulatok elevenednek meg képein. Képeit főként a Mátrában, Heréd, illetve Aszód térségében készíti.

Főbb kiállításai 

 Művelődési Központ, Hatvan
 Gyöngyök Művelődési Központ, Gyöngyös
 Evangélikus Gimnázium, Aszód
 Szent István Egyetem, Gödöllő
 Természettudományi Múzeum, Budapest (a Fényecset fotókörrel)
 A Szempont fotókörrel Gyöngyösön és Szolnokon.

Források 
A művész saját honlapja

Magyar természetfotósok
1982-ben született személyek
Élő személyek
Hatvaniak